Dit is een lijst van planetoïden 50801-50900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50801) - || 2000 FA27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50802) - || 2000 FH27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50803) - || 2000 FP27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50804) - || 2000 FC28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50805) - || 2000 FF28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50806) - || 2000 FH28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50807) - || 2000 FJ28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50808) - || 2000 FK28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50809) - || 2000 FF29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50810) - || 2000 FL29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50811) - || 2000 FZ29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50812) - || 2000 FC30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50813) - || 2000 FJ30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50814) - || 2000 FO30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50815) - || 2000 FC31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50816) - || 2000 FU31|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50817) - || 2000 FB32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50818) - || 2000 FV32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50819) - || 2000 FW32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50820) - || 2000 FV33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50821) - || 2000 FC34|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50822) - || 2000 FH35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50823) - || 2000 FL35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50824) - || 2000 FU35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50825) - || 2000 FD37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50826) - || 2000 FE37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50827) - || 2000 FN37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50828) - || 2000 FR37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50829) - || 2000 FV37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50830) - || 2000 FF38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50831) - || 2000 FQ38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50832) - || 2000 FH39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50833) - || 2000 FE40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50834) - || 2000 FV40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50835) - || 2000 FX40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50836) - || 2000 FG41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50837) - || 2000 FG42|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50838) - || 2000 FQ42|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50839) - || 2000 FJ43|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50840) - || 2000 FQ43|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50841) - || 2000 FG44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50842) - || 2000 FL44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50843) - || 2000 FS44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50844) - || 2000 FU44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50845) - || 2000 FL45|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50846) - || 2000 FX45|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50847) - || 2000 FG46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50848) - || 2000 FM46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50849) - || 2000 FV46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50850) - || 2000 FX46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50851) - || 2000 FR47|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50852) - || 2000 FZ47|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50853) - || 2000 FC50|| 31 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50854) - || 2000 FD50|| 31 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50855) - || 2000 FK55|| 30 maart 2000 || CSS
|-
| (50856) - || 2000 FZ61|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50857) - || 2000 FP62|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50858) - || 2000 FC64|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50859) - || 2000 FR64|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50860) - || 2000 FD65|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50861) - || 2000 FO69|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50862) - || 2000 FX73|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50863) - || 2000 GN1 || 4 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (50864) - || 2000 GM2 || 5 april 2000 || D. K. Chesney
|-
| (50865) - || 2000 GU2 || 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (50866) - || 2000 GX3 || 1 april 2000 || Colleverde di Guidonia
|-
| (50867) - || 2000 GM4 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50868) - || 2000 GC6 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50869) - || 2000 GJ8 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50870) - || 2000 GQ8 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50871) - || 2000 GX9 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50872) - || 2000 GT10|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50873) - || 2000 GQ13|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50874) - || 2000 GE23|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50875) - || 2000 GG24|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50876) - || 2000 GV24|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50877) - || 2000 GF29|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50878) - || 2000 GC31|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50879) - || 2000 GT32|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50880) - || 2000 GC33|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50881) - || 2000 GF33|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50882) - || 2000 GW35|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50883) - || 2000 GD36|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50884) - || 2000 GZ37|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50885) - || 2000 GD39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50886) - || 2000 GW39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50887) - || 2000 GD40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50888) - || 2000 GN40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50889) - || 2000 GO40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50890) - || 2000 GS40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50891) - || 2000 GH41|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50892) - || 2000 GO41|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50893) - || 2000 GX41|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50894) - || 2000 GA42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50895) - || 2000 GH42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50896) - || 2000 GS43|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50897) - || 2000 GA44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50898) - || 2000 GF47|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50899) - || 2000 GM47|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50900) - || 2000 GK48|| 5 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten